Zkratka ze tří písmen L, O a K může mít více významů:

 lok – hlt, polknutí tekutiny
 Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů – odborová a profesní organizace
 Letecké opravny Kbely – blízko Letiště Praha-Kbely
 Lok (okres Levice) – obec v okrese Levice na Slovensku

Externí odkazy